Manakamana (Gorkha)
 Manakamana (Nuwakot)
 Manakamana (Syangja)

Zobacz też